Молдово-шведські відносини — двосторонні міжнародні відносини між Молдовою і Швецією.

Історія 
Швеція є одним з основних донорів Молдови. З 1996 року Швеція забезпечила Молдову технічною підтримкою на суму в 30 млн доларів США, що значно допомогло зміцнити такі сфери як: захист прав людини, демократія, якість державного управління, публічна медицина, освіта, сільське господарство, енергетика, інфраструктура, транспорт і приватний сектор. Більшість з цієї допомоги було надано через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку.

У 2007 році уряд Швеції встановив стратегію на 2007—2010 роки щодо співпраці з Молдовою, яка передбачала 11 млн євро фінансової допомоги щорічно для таких трьох секторів, як: якість державного управління, зміцнення конкурентоспроможності в сільській місцевості та зменшення вразливості сфери енергетики.

Обидві країни є членами Ради Європи та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Дипломатичні представництва 

 У Молдови є посольство в Стокгольмі.
 У Швеції є посольство в Кишиневі.

Примітки 

Молдовсько-шведські відносини